Carlo Di Palma – direttore della fotografia, regista e sceneggiatore italiano
 Cosimo Di Palma – aviatore e ufficiale italiano
 Dario Di Palma – direttore della fotografia italiano
 Federico Di Palma – giornalista, dirigente sportivo e politico italiano
 Gianni Di Palma – cantante italiano
 Giovanni Francesco Di Palma – architetto, pittore e organaro italiano
 Luciano Di Palma – judoka italiano
 Riccardo Di Palma – politico italiano
 Roberto Di Palma – annunciatore televisivo italiano
 Zeudi Di Palma – modella italiana, Miss Italia 2021